(~1835-1897), une éducatrice, administratrice et poète américaine, qui fut probablement la première femme noire en Amérique à obtenir un diplôme universitaire de quatre ans ;
 Sarah Mapps Douglass (1806-1882), éducatrice, abolitionniste, écrivaine et conférencière américaine.

Voir aussi 
 L-3 MAPPS, une société canadienne proposant des solutions de contrôle, de simulation et de formation pour les entreprises maritimes, de la production d'énergie et des secteurs de l'aérospatial